Визекк () — река в Германии, протекает по гессенскому району Гисен. Площадь бассейна реки составляет 119,72 км², общая её длина — 24,3 км.

Течение

Примечания 

Бассейн Лана
Реки Гессена